Эйхвальд () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Эйхвальд, Бертольд (1946—2018) — германский экономист.
 Эйхвальд, Валерий Иванович (род. 1952) — советский хоккеист с мячом.
 Эйхвальд, Мария (род. 1974) — немецкая балерина.
  (род. 1967) — немецкий художник. 
 Эйхвальд, Хокан фон (1908—1964) — шведский дирижёр, композитор.
 
  (1913—2007) — американский патологоанатом, один из основателей трансплантационной иммунологии.
 Эйхвальд, Юлий Иванович (1827—1900) — горный инженер, начальник Алтайского горного округа в 1871—1882 годах.